Текит има више значења:

 Општина Текит (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Текит (Текит, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику